Puilaetco Dewaay Private Bankers is een Belgische privébank die gespecialiseerd is in vermogensbeheer.

In 2014 behoort zij tot de top 3 van Belgische pure-play privébanken, met bijna 10.000 cliënten en 10 miljard activa onder beheer.

Geschiedenis 
 1868: In Antwerpen richt Michel De Laet, directeur van de Nationale Bank van België, een wisselagentschap op.
 1926: Rodolphe Dewaay richt de groep Dewaay op.
 1929: In Brussel richt Ludo Peten een wisselagentschap op, dat vanaf 1946 onder de naam Puissant Baeyens, Poswick & Co verdergaat.
 1990: De Laet fusioneert met Puissant Baeyens, Poswick & Co. De naam Puilaetco ontstaat.
 1996 - 1998: Zowel Puilaetco als Dewaay nemen het bankstatuut aan.
 2004: Puilaetco wordt opgenomen in de groep KBL European Private Bankers.
 2005: Dewaay wordt op zijn beurt opgenomen in de groep KBL European Private Bankers.
 2012: Aankoop van de groep KBL European Private Bankers door Precision Capital.
 2015: Puilaetco Dewaay integreert de activiteiten van UBS Belgium.

Activiteiten 
 Vermogensbeheer
 Vermogenskredieten
 Vermogensplanning
 Ethisch en duurzaam beheer, via een exclusieve samenwerking met Triodos Bank
 Kunstadvies

Belgische bank
Bedrijf met zetel in Brussel